«Монпелье» () — французский профессиональный гандбольный клуб из Монпелье.

История 
Клуб был основан в 1982 году под названием Космос Монпелье и выступал в низшем дивизионе чемпионата Франции по гандболу. В 1986 году, Космос Монпелье выходит в третий дивизион чемпионата Франции. В 1987 году Космос Монпелье меняет название на Монпелье Пайаде, и в 1988 году выходит во второй дивизион чемпионата Франции. В 1989 году, клуб выходит в первый дивизион чемпионата Франции. В том же году клуб меняет название на Монпелье Гандбол. С 1989 по 1992 год играл в низшем дивизионе, в 1992 году победив в низшем дивизионе чемпионата Франции, вышел в первый дивизион. В 1995 году, Монпелье выиграл первый Чемпионат Франции, одержав в чемпионате 23 победы. В 1998 году, Монпелье выиграл второй раз Чемпионат Франции. За период с 1997 по 2012 год, Монпелье выиграл 13 раз чемпионат Франции, 11 раз кубок Франции, выигрывал 8 раз Кубок французской лиги, 1 раз выиграл Лигу чемпионов ЕГФ. В сезоне 2015/16, Монпелье занял в чемпионате Франции 4 место, победил в Кубке Франции в финальном матче ПСЖ. Также в сезоне 2015/16 Монпелье победил в Кубке Французской лиги.

Название клуба 
 Космос Монпелье (1982—1987)
 Монпелье Пайаде (1987—1989)
 Монпелье Гандбол (1989—2007, 2015—н.в.)
 Монпелье Аггломератьон Гандбол (2007—2015)

Титулы 
 Чемпион Франции: 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (14 раз)
 Кубок Франции: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2016 (13 раз)
 Кубок Французской лиги: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016 (10 раз)
 Лига чемпионов ЕГФ: 2003,2018 (2 раза)

Сезоны 
Список сезонов клуба Монпелье в чемпионате Франции с 2000 года.

Команда 
 
Состав команды:

Известные игроки 
  Вильям Аккамбре
  Патрик Казаль
  Дидье Динар
  Жером Фернандес
  Люка Карабатич
  Никола Карабатич
  Тьерри Омейе
  Арно Сиффер
  Жефруа Кранц
  Игорь Чумак
  Иссам Тедж
  Эрланн Мамелунн
  Филипе Боргес
  Жозе Коста
  Матей Габер
  Драган Гайич
  Юре Доленец
  Миха Жвижей
  Кристиан Мальмагро
  Аллахкарам Эстеки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Монпелье на сайте LNH Division 1

Гандбольные клубы Франции